Ак-Дуруг () — топонимы в Республике Тыва Российской Федерации.

 Ак-Дуруг село в Чаа-Хольского кожууне, административный центр и единственный населённый пункт Ак-Дуругского сумона
 сумон Ак-Дуруг, он же Ак-Дуругский сумон  — административно-территориальная единица в Чаа-Хольского кожууне